Pozsega ist

der Name eines Komitats zur Zeit des Königreichs Ungarn, siehe Komitat Pozsega
der ungarische Name einer kroatischen Stadt in Slawonien, siehe Požega (Kroatien)